Saint André désigne plusieurs saints ou bienheureux dans le christianisme :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de leur décès présumé :
 André († vers 62), originaire de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, apôtre et martyr, dit « le protoklite » (premier appelé) ; fêté le 30 novembre. C'est le plus célèbre des saints nommés André.
 André d'Alexandrie († vers 250), martyr ; fêté le 6 septembre.
 André d'Arezzo († 365), laïc,  avec Gaudence évêque, Culmace, diacre, et 53 compagnons, martyrs par la main des Ariens à Arezzo en Toscane ; fêtés le 19 juin.
 André d'Athènes (), martyr ; fêté le 18 mai.
 André d'Égypte (), ermite en Égypte avec Jean, Héraclemon et Théophile ; fêtés le 2 décembre.
 André le Stratilate () ; fêté les 19 août, 12 juillet, 31 août.
 André d'Elnon († 690), disciple et successeur de Saint Amand ; fêté le 6 février.
 André de Crète († 712 ou 726 ou 740 ou 749), ou André de Jérusalem, archevêque de Gortyne en Crète ; fêté localement le 4 juillet.
 André de Xirolophi († vers 735), prêtre martyr à Constantinople ; fêté le 20 septembre.
 André († vers 740 à 775), avec Étienne, Pierre et Paul, martyrs sous Constantin V Copronyme ; fêtés le 21 octobre.
 André des Blachernes († 766), moine martyr, ; fêté le 28 novembre.
 André le Calyvite († 767), ou André le Calabyte, moine originaire de Crète, martyr à Constantinople ; fêté localement le 20 octobre ; peut-être le même qu'André de Crisis ou André de Crète ci-après ?
 André de Crisis († 761 ou 767), ou André de Crète, martyr par les iconoclastes sous Constantin V Copronyme ; fêté localement le 4 juillet ou le 17 octobre.
 André du mont Auxence (), moine martyr ; fêté le 18 novembre.
 André de Constantinople, fêté le 28 mai et le 2 octobre.
 André de Syracuse (), martyr ; fêté le 23 septembre.

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 André Svorad ou Zorard et  (), originaires de Pologne, ermites dans les Carpates sur le mont Zobor en Hongrie (aujourd'hui en Slovaquie), près d'un monastère bénédictin ; célébrés le 17 juillet.
 André de Vallombreuse  († 1097), bienheureux, originaire de Parme en Italie, abbé du monastère de Strumi sur l'Arno ; célébré localement le 10 mars.
 André de Baudiment († 1142), bienheureux, moine cistercien de l'abbaye de Pontigny en Bourgogne, fondateur de l'abbaye de Chablis, près d'Auxerre ; célébré le 10 novembre.
 André Gallerani († 1251), bienheureux, fondateur des Frères de la Miséricorde ; célébré le 19 mars.
 André Caccioli  (°1194 - † vers 1254), bienheureux, prêtre franciscain né à Spello en Ombrie ; célébré le 3 juin.
 André de Segni († 1302), grand théologien appartenant à la famille des comtes de Segni, apparenté (neveu) au pape Alexandre IV et au pape Boniface VIII ; célébré le  .
 André Dotti (°1256 - †1315), bienheureux, originaire de Toscane, d'abord militaire, entra dans l'Ordre des Servites de Marie à la suite de saint Philippe Benizi, puis, se retira dans l’ermitage de la Vallicola en Toscane ; célébré le 31 août.
 André Corsini († 1373), évêque de Fiesole en Toscane ; célébré localement le 6 janvier.
 André du Saint Sépulcre († 1347), bienheureux, chanoine du Saint Sépulcre de Jérusalem, descendant de Robert Guiscard et administrateur de son Ordre ; célébré localement le 30 novembre.
 André Franchi (°1335 - †1401), bienheureux, évêque dominicain, né à Pistoia en Italie ; célébré le 26 mai.
 André Abellon († 1450), bienheureux, frère prêcheur, réformateur dominicain du monastère Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin et peintre ; célébré le 15 mai.
 André Grego de Peschiera († 1485), ou André Grego de Piscara, prêtre de l'Ordre de saint Dominique ; célébré le 18 janvier.
 André Hibernon († 1602), bienheureux, religieux franciscain ; célébré localement le 18 avril.
 André Avellin  († 1608), prêtre théatin ; célébré localement le 10 novembre.
 André de Phú Yên († 1644), bienheureux, catéchiste vietnamien martyr ; célébré le 26 juillet.
 André de Soveral († 1645), bienheureux, prêtre jésuite, curé de Cunhau, près de Natal au Brésil, martyr avec ses compagnons ; célébré le 16 juillet.
 André Bobola († 1657), Jésuite, martyr ; célébré le ?
 André Trong  († 1835), martyr en Annam ; célébré le ?
 André Kim Taegon († 1848) , et ses compagnons, martyrs en Corée de 1839 à 1867 ; célébré le 20 septembre.
 André Dũng-Lạc  (° 1795 - † 1839), et Pierre Thi, martyrs au Tonkin.
 André Kaggwa († 1886) et Pontien Ngondwe, martyrs en Ouganda ; célébrés le 26 mai.
 André Charles Ferrari († 1921), cardinal archevêque de Milan ;
 André-Hyacinthe Longhin  (°1863 - †1936), ou Andrea Giacinto Longhin en italien, bienheureux, évêque de Trévise en Italie ; célébré le 26 juin.
 Frère André († 1937), frère convers et thaumaturge canadien.

Saints orthodoxes 
 André Bogolioubovski († 1174), prince de Vladimir ; fêté le 4 juillet. 
 André d'Épire (), évêque en Épire ; fêté le 15 mai.
 André l'Iconographe († vers 1427), ou André Roubliov, iconographe de la laure de la Trinité-Saint-Serge ; fêté le 4 juillet.
 André Joasaph de Kubenk († 1462), moine ; fêté le 10 septembre.
 André Argyris († 1465), ou André de Chio, originaire de Chio, martyr par la main des Musulmans lors d'un pèlerinage à Constantinople ; fêté le 29 mai.
 André prince de Smolensk () ; fêté le 27 octobre.
 André de Totma († 1673) ; fêté le 10 octobre.
 André martyr en Russie († 1918), laïc, avec le prêtre Nicolas et onze autres laïcs, martyrs par la main des communistes en Russie ; fêtés le 29 octobre<.
 André († 1920), prêtre, martyr par la main des Communistes en Russie ; fêté le 3 décembre.
 André († 1937), prêtre, avec Serge, martyrs par la main des Communistes en Russie ; fêtés le 18 octobre.

Autre 
 Saint André (1979-), chanteur français.
 Saint André, une marque fromagère.

Références

Andre
Andre
Andre